Die Liste der größten Unternehmen in Ungarn enthält die 70 größten Unternehmen in Ungarn (Stand 2020, ohne Banken).

Die größte Bank Ungarns 
Die größte Bank Ungarns ist die OTP Bank.

Einzelnachweise 

Ungarn
!